Каза́рменный переу́лок — название переулков в различных населённых пунктах России.

 Казарменный переулок — переулок в Москве.
 В Санкт-Петербурге:
 Казарменный переулок — переулок в Петроградском районе.
 Казарменный переулок — переулок в Павловске.